Davide Quartarone – pallavolista italiano
Juan Quartarone – allenatore di calcio e calciatore argentino
Willian Borges da Silva Quartarone – calciatore brasiliano